Sotillo peut désigner :

Patronymes 
 Juan Antonio Sotillo (1790-1874) : militaire vénézuélien.
 Carlos Sotillo (1962-), judoka espagnol.
 Sara Sotillo (1900-1961), féministe panaméenne.

Toponymes

Sotillo : une commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Sotillo de la Adrada : une commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Sotillo de las Palomas : une municipalité de la province de Tolède, dans la région autonome de Castille-La Manche ;
 Sotillo de la Ribera : une commune de la province de Burgos, dans la communauté autonome de Castille-et-León.

Sotillo : l'une des 13 municipalités de l'État de Monagas ;
 Capitale Sotillo : l'une des deux divisions territoriales de la municipalité de Sotillo dans l'État de Monagas ; 
 Juan Antonio Sotillo : l'une des 21 municipalités de l'État d'Anzoátegui ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme